

Парксвілл — місто, штат Міссурі
 Парксвілл — переписна місцевість, штат Меріленд
 Парксвілл — переписна місцевість, штат Пенсільванія